Col termine San Miniato si può intendere:

Persone:
San Miniato di Firenze, venerato come santo e protomartire fiorentino dalla Chiesa cattolica, vissuto probabilmente nel III secolo

Luoghi:
San Miniato, comune in provincia di Pisa
Basilica di San Miniato al Monte, basilica di Firenze dedicata al santo omonimo
Chiesa di San Miniato, edificio sacro del comune di Signa in provincia di Firenze